U 130 oder U-130 bzw. U130 steht für:

 SM U 130, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg.
 U 130 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 130, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 418.
 U 130, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

Abkürzung